Vergüenza puede referirse a:

Concepto 
 Vergüenza, sentimiento o sensación humana.
 Vergüenza pública, castigo usado en la Edad Media, donde se exponía al delincuente para ser avergonzado en público.

Cine 
 Vergüenza (1928), película dirigida por Juan Pérez Berrocal.
 Vergüenza/La vergüenza (Skammen) (1968), película dirigida por Ingmar Bergman.
 La vergüenza (2009), película dirigida por David Planell.

Televisión
Vergüenza (2017), serie de televisión de movistar+.